Первая лига 1978/1979 () — 45-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 29 июля 1978 года и закончился 10 июня 1979 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1978/1979 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1978/1979 на rsssf.com 

1978/1979
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1978 году
Спорт в Польше в 1979 году